Basslerites är ett släkte av kräftdjur. Basslerites ingår i familjen Trachyleberididae. Släktet har uppkallats efter Ray Smith Bassler.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Basslerites